Le championnat 2008-2009 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte dix équipes engagées. L'EC Klagenfurt AC remporte son  national.

Saison régulière 
Trois équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Acroni Jesenice, le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie) et Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie). Les huit premiers participent aux séries éliminatoires.

Classement 
Nota : PJ : parties jouées, V. : victoires totales, Vp. : victoires en prolongation, Vf. : victoire aux tirs de fusillade, Pp. : défaites en prolongation, Pf. : défaites en fusillade, P. : défaites, Pts : points, Bp : buts pour, Bc : buts contre, Diff : différence de buts.

Statistiques individuelles

Séries éliminatoires

Finale 
Lors du septième match à Klagenfurt, Andrew Schneider ouvre la marque pour l'EC Klagenfurt AC lors de la seconde période. Au troisième tiers-temps, Patrick Harand égalise pour l'EC Red Bull Salzbourg. Mais treize secondes plus tard, son frère Christoph Harand redonne l'avantage aux locaux. Ce but est synonyme de victoire. Le KAC de Christophe prend le titre au tenant, le Red Bull de Patrick.

Classement final 
 EC Red Bull Salzbourg
 EC VSV
 EHC Linz
 Vienna Capitals
 HK Jesenice
 HC Innsbruck
 EC KAC
 EC Graz 99ers

Effectif vainqueur

Équipes-étoiles 
Les équipes étoiles sont formées d'après le vote des internautes.

L'équipe Ouest est composée des joueurs de l'HC TWK Innsbruck, l'HK Acroni Jesenice, l'EC VSV, l'· EC Red Bull Salzburg, l'EHC LIWEST Black Wings Linz.

L'équipe Est est composée des joueurs de l'EC-KAC, des Graz 99ers, l'EV Vienna Capitals, l'HDD TILIA Olimpija Ljubljana et de l'Alba Volan SC Szekesfehervar.

Équipe Ouest
 Titulaires : Alex Westlund (EHL), Aleš Kranjc (HKA), Sabahudin Kovačevič (HKA), Marcel Rodman (HKA), David Rodman (HKA), Tomaž Razingar (HKA)
 Reste de l'équipe : Gert Prohaska (VSV), Robert Lukas (EHL), Mickey Elick (VSV), Philippe Lakos (HCI), Patrick Harand (RBS), Ray DiLauro (EHL), Mitja Robar (HKA), Thomas Koch (RBS), Roland Kaspitz (VSV), Philipp Lukas (EHL), Gregor Baumgartner (EHL), Markus Matthiasson (EHL), Conny Strömberg (HKA), Vince Bellissimo (HCI), Thomas Raffl (VSV), Anže Terlikar (HKA)

Équipe Est
 Titulaires : Levente Szuper (AVS), András Horváth (AVS), Andreas Byström (AVS), Gábor Ocskay (AVS), Daniel Fekete (AVS), Csaba Kovács (AVS)
 Reste de l'équipe : René Swette (KAC), Viktor Tokaji (AVS), Nick Martens (AVS), Darcy Werenka (VIC), Sven Klimbacher (G99), Johannes Kirisits (KAC), Tommy Jakobsen (G99), Nathan Martz (AVS), Michael Schiechl (G99), Benoît Gratton (VIC), Krisztián Palkovics (AVS), István Sofron (AVS), Frank Banham (OLJ), Christoph Brandner (KAC), Rafael Rotter (VIC), Paul Schellander (KAC)

Références 

2008-2009
Autriche
Sport en Autriche en 2008
Sport en Autriche en 2009